Klein Kunzendorf bezeichnet

* Klein Kunzendorf, heute der Ortsteil Kunčičky der Stadt Ostrava, Moravskoslezský kraj, Tschechien
Klein Kunzendorf, heute der Ortsteil Kunčičky u Bašky der Gemeinde Baška (Tschechien), Okres Frýdek-Místek, Tschechien